Dades de la Temporada 2004-2005 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 5 d'agost de 2004: Pretemporada: Nacional Madeira 0 - Espanyol 1
 7 d'agost de 2004: Pretemporada: SC Beira Mar 2 - Espanyol 1
 14 d'agost de 2004: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 2 - Udinese Calcio 0
 12 de setembre de 2004: Lliga: Real Betis 1 - Espanyol 4
 9 de gener de 2005: Lliga: Espanyol 4 - CA Osasuna 1

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Cinquena posició amb 61 punts (38 partits, 17 victòries, 10 empats, 11 derrotes, 54 gols a favor i 46 en contra).
 Copa d'Espanya: 32ens de final. Eliminat pel Terrassa FC a la ronda de trenta-dosens (1-1 i penals).
 Copa Catalunya: Finalista. Eliminà el Gimnàstic de Tarragona a semifinals, però fou derrotat pel FC Barcelona a la final (2-0).

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions futbolístiques del 2005
Competicions esportives del 2004 a Catalunya
Competicions esportives del 2005 a Catalunya